Kalácska Gábor informatikus
 Kalácska Gábor (1974) rádiós műsorvezető, zenész